

Блажейовиці — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Блажейовиці — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства